Abierto Zapopan steht für:

 WTA Guadalajara, Tennisturnier der WTA Tour
 WTA Challenger Guadalajara, Tennisturnier der WTA Challenger Series